Meteor kan syfta på:

Meteor – ljusstreck som kortvarigt syns på stjärnhimlen
 Meteoroid – ett litet interplanetärt objekt av sandkorns- till klippblocksstorlek
 Meteorit – fasta kroppar av utomjordiskt ursprung som förbränns och eventuellt splittrats i jordens atmosfär och sedan kan nå jordens yta
 Meteorregn – ett större antal meteorer under en begränsad tid
Meteor (bilmärke) – ett kanadensiskt bilmärke
Gloster Meteor – ett brittiskt jaktflygplan
MBDA Meteor – en jaktrobot
Rolls-Royce Meteor – en stridsvagnsmotor tillverkad av Rolls-Royce
Meteor (Liseberg) – en tidigare attraktion på Liseberg, även kallad "Meteoren"